Doke est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1893-1980), linguiste sud-africain
Larry Doke, homme politique canadien
Sara Doke (née en 1968), romancière, journaliste et traductrice belge

Prénom
Doke Schmidt (né en 1992), joueur de football néerlandais

Toponyme

Doké, ville du district des Montagnes

Autre
Michael Dokes (1958-2012), boxeur américain
Oakie Doke, série d'animation britannique

Homonymie de patronyme